Einmal ist keinmal steht für:

 Einmal ist keinmal (1955), DEFA-Musikkomödie
 Einmal ist keinmal (2012), US-amerikanische Filmkomödie